Snow White ist eine angekündigte Realverfilmung des Zeichentrickfilms Schneewittchen und die sieben Zwerge der Walt-Disney-Studios von 1937, der auf dem Märchen Schneewittchen der Brüder Grimm basiert. Als Regisseur fungiert Marc Webb. Die Hauptrolle spielt Rachel Zegler, während Gal Gadot die Rolle der Bösen Königin übernimmt.

Der Film soll am 22. März 2024 in den US-amerikanischen Kinos anlaufen.

Handlung 
Das junge, schöne Schneewittchen muss vor der neidischen Stiefmutter, die Böse Königin, zu den sieben Zwerge fliehen.

Produktion

Entstehungsgeschichte 
Nachdem Walt Disney seit 2010 mit dem finanziellen Erfolg von Alice im Wunderland zahlreiche ihrer Filmklassiker mit Realfilmen neu adaptiert hatte, gab das Unternehmen am 31. Oktober 2016 bekannt, auch Schneewittchen und die sieben Zwerge neu verfilmen zu wollen. Neben den klassischen Liedern sollen auch neue Stücke zu hören sein, die aus der Feder von Benj Pasek und Justin Paul stammen. Am 30. Mai 2019 wurde bekanntgegeben, dass Marc Webb der favorisierte Regisseur ist, wobei die Verhandlungen zu dem Zeitpunkt noch stattfanden. Noch im selben Jahr wurde er als Regisseur bestätigt. Das erste Drehbuch stammt von Erin Cressida Wilson. Als Produzent wurde Marc Platt verpflichtet. Im Juni 2021 wurde Rachel Zegler als Schneewittchen gecastet. Anfang November 2021 berichtete Deadline.com, dass sich Gal Gadot in letzten Gesprächen für die Rolle der Bösen Königin befinden soll.

Im gleichen Monat wurde bestätigt, dass Greta Gerwig das Drehbuch schreiben soll. Rachel Zegler kündigte in einem Fernsehinterview an, der Film werde tiefgehender sein als das Original. Neben ihrer Besetzung als Schneewittchen wurde auch eine Darstellerin für das junge Schneewittchen gesucht. Am 12. Dezember 2022 wurde bekanntgegeben, dass Andrew Burnap in einer männlichen Hauptrolle gecastet wurde. Er soll einen Charakter namens Jonathan verkörpern, der mit Robin Hood verglichen wird und mit Schneewittchen eine Liebesbeziehung eingeht. Rachel Zegler betonte im Januar 2022 gegenüber dem Branchenmagazin Variety ihre Achtung vor der Rolle: „Niemals in einer Million Jahren hätte ich mir vorstellen können, diese Möglichkeit zu bekommen. Üblicherweise wird die Rolle Schneewittchens nicht mit einer Latina besetzt, obwohl Schneewittchen in spanischsprachigen Ländern sehr populär ist. […] Als das bekanntgegeben wurde, war es ein Riesenthema auf Twitter, weil alle verärgert waren. Da müssen wir die Leute noch überzeugen. Ich werde eine Latina-Prinzessin sein.“

Ebenfalls im Januar 2022 äußerte sich Peter Dinklage, der eine Form des Kleinwuchses aufweist, in einem Interview zum geplanten Remake und nannte es eine rückwärtsgewandte Geschichte („backward story“). Er sagte: „Als ich erfuhr, dass Schneewittchen mit einer Latina besetzt wird, aber immer noch die Geschichte von Schneewittchen und den sieben Zwergen erzählt wird, war ich etwas überrascht. […] Auf der einen Seite ist man progressiv und dann erzählt man die Geschichte von sieben Zwergen, die in einer Höhle leben? […] Habe ich gar nichts getan, um die Sache aus meiner Sicht voranzubringen?“ Disney reagierte auf Dinklages Vorwürfe und versicherte, dass versucht werde, „die Stereotypen des Originalfilms zu vermeiden“. Es werde „für die sieben Charaktere einen anderen Ansatz geben, wobei die Community der Kleinwüchsigen auch einbezogen wird“. Der Film wird zudem schlicht Snow White heißen, um der Kritik zu begegnen.

Dreharbeiten 
Die Dreharbeiten zu Snow White sollten ursprünglich im März 2020 in Vancouver, British Columbia beginnen. Im Zuge der Corona-Pandemie kam es jedoch zu Verzögerungen der Produktion. Am 22. Juni 2021 wurde schließlich angekündigt, dass die Dreharbeiten im Jahr 2022 beginnen sollen. Im August 2021 wurde berichtet, dass die Aufnahmen in Großbritannien von März bis Juli 2022 stattfinden sollen. Erste Setfotos wurden am 14. März 2022 geleakt. Am 15. März brach auf dem Set in den Pinewood Studios ein Feuer aus; während der Aufbauarbeiten am Set fing ein Baum Feuer und setzte das ganze Studio in Brand. Disney bestätigte, dass zu dem Zeitpunkt noch keine Dreharbeiten liefen. Gadot drehte ihre Szenen zwischen Ende März und Ende April 2022. Mitte Juli 2022 waren die kompletten Dreharbeiten abgeschlossen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Filmtitel 2024
US-amerikanischer Film
Fantasyfilm
Abenteuerfilm
Musicalfilm
Film über Schneewittchen
Brüder-Grimm-Verfilmung